

Восокі — місто, штат Вісконсин
 Восокі — селище, штат Вісконсин